Rom (latin: Roma) var en af de største og vigtigste byer i Antikken. Den var hovedstad for en række større og større statsdannelser: det romerske kongedømme, den romerske republik og til sidst det romerske kejserrige. Efterhånden kom den romerske stat og civilisation til at dominere hele Middelhavsområdet og store dele af Europa.

Ifølge den romerske mytologi blev Rom grundlagt den 21. april 753 f.Kr. af de halvguddommelige tvillingebrødre Romulus og Remus, som var efterkommere af den trojanske sagnhelt Æneas. Rom blev dog næppe bygget på én dag, men legenden har formentlig ret i, at byen opstod i løbet af det 8. århundrede f.Kr. på en vigtig handelsplads ved et af Tiberens vadesteder.

Rom var så vigtig en by, at indbyggerne i det romerske rige ofte blot omtalte den som urbs ("byen"), og deres tidsregning begyndte ab urbe condita ("fra byens grundlæggelse").

Rom
Rom
Rom
 
Civilisationer